Теплово́зная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Тепловозная улица — улица в Коломне.
 Тепловозная улица — улица в Оренбурге.
 Тепловозная улица — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Тепловозная улица — улица в Киеве.
 Тепловозная улица — улица в Луганске.

См. также 
 Паровозная улица